Associatie van Surinaamse Reisagenten, een Surinaamse toerismevereniging
 Associatie Studentenraad Antwerpen, een Belgische studentenvereniging